Gaston Taument (Haia, 1 de outubro de 1970) é um ex-futebolista neerlandês que se destacou com a camisa do Feyenoord durante nove anos.

Carreira 
Tendo iniciado sua carreira profissional em 1988, no mesmo Feyenoord (ele tinha passado por duas equipes amadoras de sua cidade, o VCS e o BTC), foi promovido da base no mesmo ano. Como não tinha qualquer experiência em nível profissional com a camisa do cube vermelho e branco de Roterdã, foi cedido ao outro clube da cidade, o Excelsior.

Taument deixou o Feyenoord em 1997, para atuar no Benfica, mas não durou mais que meio ano nas Águias, disputando apenas 16 partidas.

Nos últimos anos de sua carreira, jogou - também sem sucesso - por Anderlecht, OFI e Rapid Viena. Claramente fora de ritmo, Taument anunciou que estaria se aposentando como jogador ao fim do Campeonato Austríaco 2001/02.

Seleção Neerlandesa
Taument estreou com a camisa da Seleção Neerlandesa em 1992, contra a Seleção de Portugal. Disputou a Copa de 1994 (jogou três partidas e marcou um gol, contra a Seleção da Arábia Saudita) e a Eurocopa de 1996, onde atuou em apenas um jogo.  

Futebolistas do Excelsior Rotterdam
Futebolistas do Sport Lisboa e Benfica
Futebolistas do Royal Sporting Club Anderlecht
Futebolistas do OFI Crete FC
Futebolistas dos Países Baixos
Futebolistas do Feyenoord Rotterdam
Futebolistas do SK Rapid Wien
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1994
Naturais de Haia
Jogadores da Seleção Neerlandesa de Futebol